Арци́бушев — російське прізвище. Жіноча форма — Арцибушева.

Відомі носії 
 Арцибушев Василь Петрович (1857—1917) — революціонер.
 Арцибушев Юрій Костянтинович (1877—1952) — художник, журналіст.

Посилання 

 Арцебарський — Арьков

Російські прізвища